Алфея:

 Алфея — в греческой мифологии— дочь Фестия и Евритемиды, упомянута в «Илиаде».
 (119) Алфея — астероид главного пояса, названный в честь богини Алфеи.
 Алфея — школа для фей в волшебном мире мультсериала «Клуб Винкс».

См. также 
 Альтеа — муниципелитет в Испании